Javory mohou být:

 javory – souhrnný výraz pro zástupce rodu javor
 Javory (hudební skupina)
 Javory (Malšovice) – část obce Malšovice v okrese Děčín
 Javorský vrch – vrch u Javor v okrese Děčín

Související články
 Javornice – více různých významů 
 Javorník – více různých významů 
 Javor (rozcestník)